Каратепе — тюркский топоним. Может означать:

 Каратепе — позднехеттская крепость в Турции.
 Кара-тепе — буддистский культовый центр в Узбекистане.
 Каратепекёй (Мерзифон) — деревня в Турции.
 Кара-Тепе или Маврос-Лофос — мыс на острове Лесбос.
  — лагерь беженцев на острове Лесбос.